Di seguito una lista di asteroidi dal numero 172001 al 173000 con data di scoperta e scopritore.

172001-172100 

|-
| 172001 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 172002 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 172003 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 172004 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 172005 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 172006 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 172007 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 172008 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 172009 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 172010 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 172011 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 172012 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 172013 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 172014 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 172015 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 172016 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 172017 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 172018 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 172019 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 172020 - ||  || 17 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 172021 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 172022 - ||  || 20 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 172023 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 172024 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 172025 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 172026 - ||  || 6 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 172027 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 172028 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 172029 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 172030 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 172031 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 172032 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 172033 - || 2001 WQ || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 172034 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 172035 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 172036 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 172037 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 172038 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 172039 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 172040 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 172041 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 172042 - ||  || 18 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 172043 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172044 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172045 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172046 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172047 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172048 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172049 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172050 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172051 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172052 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172053 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172054 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172055 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172056 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172057 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172058 - ||  || 14 dicembre 2001 || Bickel, W.
|-
| 172059 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172060 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172061 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172062 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172063 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172064 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172065 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172066 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 172067 - ||  || 19 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 172068 - ||  || 11 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 172069 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 172070 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 172071 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 172072 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 172073 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 172074 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 172075 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 172076 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 172077 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 172078 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 172079 - ||  || 18 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 172080 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 172081 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 172082 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 172083 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 172084 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 172085 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 172086 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 172087 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 172088 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 172089 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 172090 Davidmccomas ||  || 6 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 172091 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 172092 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 172093 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 172094 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 172095 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 172096 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 172097 - ||  || 8 marzo 2002 || Ondrejov
|-
| 172098 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 172099 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 172100 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|}

172101-172200 

|-
| 172101 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 172102 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 172103 - ||  || 20 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 172104 - ||  || 15 aprile 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 172105 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 172106 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 172107 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 172108 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 172109 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 172110 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 172111 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 172112 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 172113 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 172114 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 172115 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 172116 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 172117 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 172118 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 172119 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 172120 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 172121 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 172122 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 172123 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 172124 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 172125 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 172126 - ||  || 18 aprile 2002 || Broughton, J.
|-
| 172127 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 172128 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 172129 - ||  || 18 aprile 2002 || NEAT
|-
| 172130 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 172131 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 172132 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 172133 - ||  || 10 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 172134 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 172135 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 172136 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 172137 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 172138 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 172139 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 172140 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 172141 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 172142 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 172143 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 172144 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 172145 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 172146 - ||  || 15 maggio 2002 || NEAT
|-
| 172147 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 172148 - ||  || 4 giugno 2002 || NEAT
|-
| 172149 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 172150 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 172151 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 172152 - ||  || 12 giugno 2002 || NEAT
|-
| 172153 - ||  || 11 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 172154 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 172155 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 172156 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 172157 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 172158 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 172159 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 172160 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 172161 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 172162 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 172163 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 172164 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 172165 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 172166 - ||  || 1 luglio 2002 || Tristram, P. J.
|-
| 172167 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 172168 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 172169 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 172170 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 172171 - || 2002 PT || 2 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 172172 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 172173 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 172174 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 172175 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 172176 - ||  || 4 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 172177 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 172178 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 172179 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 172180 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 172181 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 172182 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 172183 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 172184 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 172185 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 172186 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 172187 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 172188 - ||  || 14 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 172189 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 172190 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 172191 Ralphmcnutt ||  || 10 agosto 2002 || Buie, M. W.
|-
| 172192 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 172193 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 172194 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 172195 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 172196 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 172197 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 172198 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 172199 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 172200 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|}

172201-172300 

|-
| 172201 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 172202 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 172203 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 172204 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 172205 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 172206 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 172207 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 172208 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 172209 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 172210 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 172211 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 172212 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 172213 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 172214 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 172215 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172216 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 172217 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 172218 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 172219 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 172220 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 172221 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 172222 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 172223 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172224 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 172225 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 172226 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 172227 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 172228 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 172229 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 172230 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 172231 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172232 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172233 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172234 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172235 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172236 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 172237 - ||  || 13 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 172238 - ||  || 14 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 172239 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172240 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172241 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172242 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172243 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172244 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172245 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172246 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172247 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 172248 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172249 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172250 - ||  || 11 settembre 2002 || White, M., Collins, M.
|-
| 172251 - ||  || 15 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 172252 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172253 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172254 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172255 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172256 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172257 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172258 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172259 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172260 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172261 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172262 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 172263 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 172264 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172265 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172266 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172267 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172268 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172269 Tator ||  || 9 ottobre 2002 || Martin, A., Boeker, A.
|-
| 172270 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 172271 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172272 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 172273 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 172274 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172275 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 172276 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172277 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172278 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172279 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 172280 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 172281 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172282 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 172283 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 172284 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 172285 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 172286 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 172287 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172288 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 172289 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 172290 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 172291 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172292 - ||  || 11 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 172293 - ||  || 11 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 172294 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 172295 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172296 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172297 - ||  || 6 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 172298 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172299 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 172300 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|}

172301-172400 

|-
| 172301 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172302 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172303 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172304 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172305 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172306 - ||  || 7 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 172307 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 172308 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 172309 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172310 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172311 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172312 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172313 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172314 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172315 Changqiaoxiaoxue ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 172316 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172317 Walterbos ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 172318 Wangshui ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 172319 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172320 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 172321 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 172322 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 172323 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 172324 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172325 - ||  || 31 ottobre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 172326 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 172327 - || 2002 VF || 1 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 172328 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 172329 - ||  || 4 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 172330 - ||  || 2 novembre 2002 || NEAT
|-
| 172331 - ||  || 4 novembre 2002 || Fountain Hills
|-
| 172332 - ||  || 4 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 172333 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 172334 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 172335 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 172336 - ||  || 2 novembre 2002 || NEAT
|-
| 172337 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 172338 - ||  || 4 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 172339 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 172340 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 172341 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 172342 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 172343 - ||  || 12 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 172344 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 172345 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 172346 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 172347 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 172348 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 172349 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 172350 - ||  || 14 novembre 2002 || NEAT
|-
| 172351 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 172352 - ||  || 14 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 172353 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 172354 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 172355 - || 2002 XM || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 172356 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 172357 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 172358 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 172359 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 172360 - ||  || 9 dicembre 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 172361 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 172362 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 172363 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 172364 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 172365 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 172366 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 172367 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 172368 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 172369 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 172370 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 172371 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 172372 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 172373 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 172374 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 172375 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 172376 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 172377 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 172378 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 172379 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 172380 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 172381 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 172382 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 172383 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 172384 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 172385 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 172386 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 172387 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 172388 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 172389 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 172390 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 172391 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 172392 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 172393 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 172394 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 172395 - ||  || 11 gennaio 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 172396 - ||  || 25 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 172397 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 172398 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 172399 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 172400 - ||  || 25 gennaio 2003 || LONEOS
|}

172401-172500 

|-
| 172401 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 172402 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 172403 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 172404 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 172405 - ||  || 30 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 172406 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 172407 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 172408 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 172409 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 172410 - ||  || 1 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 172411 - ||  || 3 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 172412 - ||  || 26 febbraio 2003 || Tichý, M., Kočer, M.
|-
| 172413 - ||  || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 172414 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 172415 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 172416 - ||  || 26 marzo 2003 || CINEOS
|-
| 172417 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 172418 - ||  || 27 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 172419 - ||  || 4 aprile 2003 || Uccle
|-
| 172420 - ||  || 9 aprile 2003 || NEAT
|-
| 172421 - || 2003 HF || 23 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 172422 - ||  || 28 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 172423 - ||  || 26 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 172424 - ||  || 29 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 172425 Taliajacobi ||  || 25 luglio 2003 || Polishook, D.
|-
| 172426 - ||  || 30 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 172427 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 172428 - ||  || 1 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 172429 - ||  || 19 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 172430 Sergiofonti ||  || 20 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 172431 - ||  || 20 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 172432 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 172433 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 172434 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 172435 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 172436 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 172437 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 172438 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 172439 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 172440 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 172441 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 172442 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 172443 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 172444 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 172445 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 172446 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 172447 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 172448 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 172449 - ||  || 25 agosto 2003 || NEAT
|-
| 172450 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 172451 - ||  || 24 agosto 2003 || Broughton, J.
|-
| 172452 - ||  || 27 agosto 2003 || NEAT
|-
| 172453 - ||  || 27 agosto 2003 || NEAT
|-
| 172454 - ||  || 29 agosto 2003 || NEAT
|-
| 172455 - ||  || 30 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 172456 - || 2003 RW || 1 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 172457 - ||  || 2 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 172458 - ||  || 1 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 172459 - ||  || 2 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 172460 - ||  || 15 settembre 2003 || Young, J. W.
|-
| 172461 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172462 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172463 - ||  || 17 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 172464 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172465 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172466 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172467 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 172468 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 172469 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 172470 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 172471 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 172472 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 172473 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 172474 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172475 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172476 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172477 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 172478 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 172479 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 172480 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 172481 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 172482 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 172483 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 172484 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 172485 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 172486 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172487 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 172488 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172489 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 172490 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172491 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172492 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 172493 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 172494 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 172495 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 172496 - ||  || 20 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 172497 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 172498 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 172499 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 172500 - ||  || 18 settembre 2003 || CINEOS
|}

172501-172600 

|-
| 172501 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 172502 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 172503 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172504 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172505 Kimberlyespy ||  || 22 settembre 2003 || Reddy, V.
|-
| 172506 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172507 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 172508 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 172509 - ||  || 28 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 172510 - ||  || 28 settembre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 172511 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 172512 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 172513 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172514 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172515 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 172516 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 172517 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 172518 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 172519 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172520 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 172521 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 172522 - ||  || 28 settembre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 172523 - ||  || 30 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 172524 - ||  || 28 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 172525 Adamblock ||  || 4 ottobre 2003 || Healy, D.
|-
| 172526 Carolinegarcia ||  || 4 ottobre 2003 || Reddy, V.
|-
| 172527 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 172528 - ||  || 14 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 172529 - ||  || 1 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 172530 - ||  || 3 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 172531 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 172532 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 172533 - ||  || 20 ottobre 2003 || Young, J. W.
|-
| 172534 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 172535 - ||  || 21 ottobre 2003 || McClusky, J. V.
|-
| 172536 - ||  || 25 ottobre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 172537 - ||  || 23 ottobre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 172538 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 172539 - ||  || 17 ottobre 2003 || CINEOS
|-
| 172540 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 172541 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 172542 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 172543 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 172544 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 172545 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 172546 - ||  || 19 ottobre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 172547 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 172548 - ||  || 17 ottobre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 172549 - ||  || 19 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 172550 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 172551 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 172552 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 172553 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 172554 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 172555 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 172556 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 172557 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 172558 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 172559 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 172560 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 172561 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 172562 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 172563 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 172564 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 172565 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 172566 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 172567 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 172568 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 172569 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 172570 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 172571 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 172572 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 172573 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 172574 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 172575 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 172576 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 172577 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 172578 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 172579 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 172580 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 172581 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 172582 - ||  || 26 ottobre 2003 || CSS
|-
| 172583 - ||  || 27 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 172584 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 172585 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 172586 - ||  || 30 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 172587 - ||  || 29 ottobre 2003 || CSS
|-
| 172588 - ||  || 29 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 172589 - ||  || 29 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 172590 - ||  || 30 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 172591 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 172592 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 172593 Vörösmarty || 2003 VM || 5 novembre 2003 || Sárneczky, K., Mészáros, S.
|-
| 172594 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172595 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 172596 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 172597 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172598 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 172599 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 172600 - ||  || 19 novembre 2003 || CSS
|}

172601-172700 

|-
| 172601 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 172602 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172603 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 172604 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 172605 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 172606 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 172607 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 172608 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 172609 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 172610 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 172611 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 172612 - ||  || 20 novembre 2003 || NEAT
|-
| 172613 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 172614 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 172615 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172616 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 172617 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 172618 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 172619 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 172620 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 172621 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 172622 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 172623 - ||  || 29 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172624 - ||  || 29 novembre 2003 || CSS
|-
| 172625 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172626 - ||  || 1 dicembre 2003 || CSS
|-
| 172627 - ||  || 9 dicembre 2003 || Young, J. W.
|-
| 172628 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 172629 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 172630 - ||  || 15 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172631 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172632 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172633 - ||  || 20 dicembre 2003 || Clingan, R.
|-
| 172634 - ||  || 17 dicembre 2003 || CSS
|-
| 172635 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172636 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172637 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172638 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172639 - ||  || 18 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172640 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172641 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172642 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172643 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172644 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172645 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172646 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172647 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172648 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172649 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172650 - ||  || 20 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 172651 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172652 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172653 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172654 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172655 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172656 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172657 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172658 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172659 - ||  || 21 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172660 - ||  || 21 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172661 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172662 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172663 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172664 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172665 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172666 - ||  || 23 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172667 - ||  || 24 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172668 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172669 - ||  || 27 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172670 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172671 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172672 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172673 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172674 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172675 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172676 - ||  || 30 dicembre 2003 || Hug, G.
|-
| 172677 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172678 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172679 - ||  || 27 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172680 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172681 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172682 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172683 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172684 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172685 - ||  || 30 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172686 - ||  || 26 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 172687 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172688 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172689 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 172690 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172691 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 172692 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 172693 - ||  || 13 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 172694 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 172695 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 172696 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 172697 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 172698 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 172699 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 172700 - ||  || 19 gennaio 2004 || LONEOS
|}

172701-172800 

|-
| 172701 - ||  || 19 gennaio 2004 || CSS
|-
| 172702 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 172703 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 172704 - ||  || 19 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 172705 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 172706 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 172707 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 172708 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 172709 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 172710 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 172711 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 172712 - ||  || 23 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 172713 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 172714 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 172715 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 172716 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 172717 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 172718 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 172719 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 172720 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 172721 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 172722 - ||  || 31 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 172723 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 172724 - ||  || 29 gennaio 2004 || CSS
|-
| 172725 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 172726 - ||  || 29 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 172727 - ||  || 29 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 172728 - ||  || 30 gennaio 2004 || CSS
|-
| 172729 - ||  || 30 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 172730 - ||  || 31 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 172731 - ||  || 31 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 172732 - ||  || 31 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 172733 - ||  || 18 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 172734 Giansimon ||  || 10 febbraio 2004 || Tesi, L., Fagioli, G.
|-
| 172735 - ||  || 9 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 172736 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 172737 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 172738 - ||  || 11 febbraio 2004 || CSS
|-
| 172739 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 172740 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 172741 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 172742 - ||  || 15 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 172743 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 172744 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 172745 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 172746 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 172747 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 172748 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 172749 - ||  || 14 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 172750 - ||  || 14 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 172751 - ||  || 15 febbraio 2004 || CSS
|-
| 172752 - ||  || 15 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 172753 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 172754 - || 2004 DM || 16 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 172755 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 172756 - ||  || 17 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 172757 - ||  || 16 febbraio 2004 || CSS
|-
| 172758 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 172759 - ||  || 18 febbraio 2004 || CSS
|-
| 172760 - ||  || 18 febbraio 2004 || CSS
|-
| 172761 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 172762 - ||  || 22 febbraio 2004 || Great Shefford
|-
| 172763 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 172764 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 172765 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 172766 - ||  || 22 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 172767 - ||  || 26 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 172768 - ||  || 26 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 172769 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 172770 - ||  || 9 marzo 2004 || NEAT
|-
| 172771 - ||  || 10 marzo 2004 || NEAT
|-
| 172772 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 172773 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 172774 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 172775 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 172776 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 172777 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 172778 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 172779 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 172780 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 172781 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 172782 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 172783 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 172784 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 172785 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 172786 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 172787 - ||  || 16 marzo 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 172788 - ||  || 23 marzo 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 172789 - ||  || 30 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 172790 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 172791 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 172792 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 172793 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 172794 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 172795 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 172796 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 172797 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 172798 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 172799 - ||  || 26 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 172800 - ||  || 26 marzo 2004 || LINEAR
|}

172801-172900 

|-
| 172801 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 172802 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 172803 - ||  || 20 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 172804 - ||  || 28 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 172805 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 172806 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 172807 - ||  || 10 aprile 2004 || NEAT
|-
| 172808 - ||  || 14 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 172809 - ||  || 15 aprile 2004 || NEAT
|-
| 172810 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 172811 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 172812 - ||  || 15 aprile 2004 || CSS
|-
| 172813 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 172814 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 172815 - ||  || 13 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 172816 - ||  || 20 aprile 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 172817 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 172818 - ||  || 24 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 172819 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 172820 - ||  || 6 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 172821 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 172822 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 172823 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 172824 - || 2004 XA || 1 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 172825 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172826 - ||  || 19 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 172827 - ||  || 1 gennaio 2005 || CSS
|-
| 172828 - ||  || 7 gennaio 2005 || CSS
|-
| 172829 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 172830 - ||  || 7 gennaio 2005 || CSS
|-
| 172831 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 172832 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 172833 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 172834 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 172835 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 172836 - ||  || 7 febbraio 2005 || Sposetti, S.
|-
| 172837 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 172838 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 172839 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 172840 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 172841 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 172842 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 172843 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 172844 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 172845 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 172846 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 172847 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 172848 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 172849 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 172850 Coppens ||  || 3 marzo 2005 || Merlin, J.-C.
|-
| 172851 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 172852 - ||  || 7 marzo 2005 || Lowe, A.
|-
| 172853 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172854 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 172855 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 172856 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 172857 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 172858 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 172859 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 172860 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 172861 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 172862 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 172863 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 172864 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 172865 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 172866 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 172867 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 172868 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 172869 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 172870 - ||  || 9 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 172871 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172872 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172873 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 172874 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172875 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 172876 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172877 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 172878 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 172879 - ||  || 11 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 172880 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172881 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 172882 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172883 - ||  || 11 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 172884 - ||  || 11 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 172885 - ||  || 15 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172886 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 172887 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 172888 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 172889 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 172890 - ||  || 30 marzo 2005 || CSS
|-
| 172891 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 172892 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 172893 - ||  || 2 aprile 2005 || Bickel, W.
|-
| 172894 - ||  || 2 aprile 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 172895 - ||  || 3 aprile 2005 || NEAT
|-
| 172896 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 172897 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 172898 - ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 172899 - ||  || 5 aprile 2005 || NEAT
|-
| 172900 - ||  || 2 aprile 2005 || NEAT
|}

172901-173000 

|-
| 172901 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172902 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172903 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 172904 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172905 - ||  || 7 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 172906 - ||  || 7 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 172907 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 172908 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172909 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 172910 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 172911 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 172912 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 172913 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 172914 - ||  || 9 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172915 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 172916 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 172917 - ||  || 9 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 172918 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 172919 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 172920 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 172921 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 172922 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 172923 - ||  || 13 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 172924 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 172925 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172926 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172927 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 172928 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 172929 - ||  || 12 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 172930 - ||  || 18 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 172931 - ||  || 28 aprile 2005 || Broughton, J.
|-
| 172932 Bachleitner || 2005 JC || 1 maggio 2005 || Altschwendt
|-
| 172933 - || 2005 JH || 2 maggio 2005 || Broughton, J.
|-
| 172934 - || 2005 JX || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 172935 - ||  || 3 maggio 2005 || CSS
|-
| 172936 - ||  || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 172937 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172938 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 172939 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 172940 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 172941 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 172942 - ||  || 8 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 172943 - ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172944 - ||  || 11 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 172945 - ||  || 11 maggio 2005 || CSS
|-
| 172946 - ||  || 14 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172947 Baeyens ||  || 13 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172948 - ||  || 10 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 172949 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 172950 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 172951 Mehoke ||  || 11 maggio 2005 || Buie, M. W.
|-
| 172952 - ||  || 17 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172953 - ||  || 18 maggio 2005 || NEAT
|-
| 172954 - ||  || 18 maggio 2005 || NEAT
|-
| 172955 - ||  || 30 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 172956 - ||  || 1 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 172957 - ||  || 1 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172958 - ||  || 3 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 172959 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 172960 - ||  || 11 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 172961 - ||  || 16 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172962 - ||  || 28 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 172963 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 172964 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 172965 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 172966 - ||  || 23 giugno 2005 || NEAT
|-
| 172967 - ||  || 6 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 172968 - ||  || 14 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 172969 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 172970 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 172971 - ||  || 31 agosto 2005 || CINEOS
|-
| 172972 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 172973 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 172974 - ||  || 28 dicembre 2005 || CSS
|-
| 172975 - ||  || 20 febbraio 2006 || CSS
|-
| 172976 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 172977 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 172978 - ||  || 18 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 172979 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 172980 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 172981 - ||  || 21 aprile 2006 || CSS
|-
| 172982 - ||  || 28 aprile 2006 || LINEAR
|-
| 172983 - ||  || 25 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 172984 - ||  || 20 aprile 2006 || LINEAR
|-
| 172985 Ericmelin ||  || 27 aprile 2006 || Buie, M. W.
|-
| 172986 - ||  || 4 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 172987 - ||  || 20 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 172988 - ||  || 21 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 172989 Xuliyang ||  || 25 maggio 2006 || Ye, Q.-z., Lin, H.-C.
|-
| 172990 - ||  || 25 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172991 - ||  || 26 maggio 2006 || NEAT
|-
| 172992 - ||  || 29 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 172993 - ||  || 30 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 172994 - ||  || 24 maggio 2006 || NEAT
|-
| 172995 - ||  || 28 maggio 2006 || LINEAR
|-
| 172996 Stooke ||  || 25 maggio 2006 || Wiegert, P. A.
|-
| 172997 - ||  || 4 giugno 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 172998 - ||  || 5 giugno 2006 || LINEAR
|-
| 172999 - ||  || 16 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 173000 - ||  || 16 giugno 2006 || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 

0172001